Hafenferrefia är ett släkte av kvalster. Hafenferrefia ingår i familjen Tenuialidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hafenferrefia